Prętki ist ein polnischer Ortsname:
 Prętki (Braniewo) im Powiat Braniewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Marienhöhe, Kreis Brausnberg, Ostpreußen
 Prętki (Morąg) im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Friedrichsfelde, Kreis Mohrungen, Ostpreußen
 Prętki (Płośnica) im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Schreibersdorf, Kreis Neidenburg, Ostpreußen